Kupina (biljni rod), biljni rod iz porodice ružovki
 Kupina, naziv za nekoliko vrsta biljaka penjačica 
 Kupina (Velika Kopanica), naselje u općini Velika Kopanica